The Late Philip J. Fry (en Hispanoamérica: El impuntual Philip J. Fry, en España: El difunto Philip Fry) es el episodio 95 (séptimo de la sexta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

El episodio recibió críticas positivas y ganó el Premio Emmy en 2011 como Mejor programa animado de menos de una hora.

Sinopsis
Fry es despertado en la noche por Bender, cuando él le dice que se acostará con una mujer robot y quiere que la mayoría de la gente lo sepa. Gracias a esto, Fry se desvela y llega tarde al trabajo. Tras un regaño del Profesor, Fry se acuerda que tenía que ir a una cita con Leela por su cumpleaños, y le promete a Leela una cena llegando puntual. Después se dispone a escribir una carta donde explica si llega tarde el porqué. Cuando ya se va a la cita, el Profesor lo detiene y le dice que como castigo al haber llegado tarde a trabajar, él y Bender lo tendrán que ayudar a probar su más reciente invento, una máquina del tiempo que solo viaja al futuro (para evitar paradojas).

El Profesor dispone viajar un minuto en el tiempo, pero tropieza y mueve la palanca muy fuerte (a Fry se le cae su carta por la ventana de la máquina). Cuando la detiene están en el año 10 000. En 3010, Leela se cansa de esperar en el restaurante, regresa al edificio de Planet Express y pregunta a todos dónde esta Fry. Cubert le dice que fue a una fiesta con Bender y el Profesor, y aparece un reportaje en la televisión diciendo que una robot bailarina propulsada por energía nuclear tuvo una fusión en su núcleo y explotó matando a todos en la fiesta a la cual Bender y Fry planeaban asistir. Leela se molesta y se entristece por la supuesta muerte de Fry y su engaño.

En el año 10 000, el Profesor propone que viajen al futuro hasta que la humanidad haya inventado una máquina del tiempo capaz de regresar al pasado y viajan por diferentes épocas. En 3030, Planet Express -siendo dirigida por una Leela de 55 años- ha progresado mucho, pero ella se sigue sintiendo triste por la muerte de Fry. Cubert ha crecido y se parece medianamente a Fry en su peinado y en su forma de ser y Leela le coquetea. 

Fry, Bender y el Profesor siguen viajando hacia el futuro por diferentes épocas, llegando finalmente al año 1.000.000.000, en el que la Tierra es inhabitable y árida. Fry descubre un mensaje de Leela hecho estalagmita. Mientras tanto, en 3050, Planet Express ya es la empresa más desarrollada de mensajería intergaláctica de la tierra, Leela ya es una anciana y Hermes es solo una cabeza. Leela se ha divorciado de Cubert y le exige que se vaya de la empresa. Él le dice que no viene por ella sino por Amy (la cual es anciana y su cabeza está insertada a un cuerpo robótico). Mientras Leela y Hermes hablan, la vídeo-carta de Fry aparece y la golpea por detrás. Leela se da cuenta de que no fue culpa de Fry faltar a la cita. Se dirige triste al restaurante abandonado donde se citaron (el cual es una caverna) y dispara al techo creando agujeros por donde empieza a gotear agua creando a través del tiempo estalagmitas en formas de letras.

Ya en 1.000.000.000, Fry lee la carta y propone a Bender y al Profesor beber cerveza y ver el fin del universo. Acciona la máquina y ven múltiples hechos astronómicos, incluido el Big Rip. Después de unos minutos sucede una explosión y la creación de una estrella. El Profesor se da cuenta de que el tiempo es cíclico y que la explosión era un segundo Big Bang y la estrella era el Sol. La Tierra y la Luna se crean, ven pasar la historia. Hacen dos altos en el viaje: el primero hecho por Bender en la época en que los peces salen del mar para aplastar a un pez mutante, y el segundo lo hace el Profesor en el siglo XX, en algún punto de los años 30 o 40, para matar a Hitler con un cañón láser mientras daba uno de sus dircursos. 

Cuando se iban a detener en 3010, el Profesor se vuelve a caer, tirando nuevamente de la palanca en el peor momento, y terminan de nuevo en el año 10000. El Profesor, molesto, acciona la máquina dando otra vuelta en el tiempo llegando al tercer Universo. Debido a que, al haber iniciado el universo por segunda vez, Hitler nació de nuevo, el Profesor se prepara para matarlo de nuevo cuando vuelven a acercarse a su época. Esta vez intenta hacerlo con la máquina en movimiento, pero la velocidad de la máquina le impide apuntar bien y al disparar no mata a Hitler, sino a Eleanor Roosevelt. Esta vez llegan correctamente al año 3010 gracias a que esta vez es Bender quien se encarga de ir frenando de forma tranquila y sin sobresaltos. Cuando aparecen, resulta que el tercer universo está a unos tres metros por arriba del anterior y caen arriba de sus homólogos temporales que estaban a punto de probar la máquina, matándolos y resolviendo la paradoja temporal. Fry se dirige a la cita con la Leela del tercer universo, llegando a tiempo. Los dos terminan abrazados mirando las estrellas en la noche arriba de un puente con Bender abajo enterrando a las copias duplicadas de él, Fry y el Profesor.

Referencias 

Episodios de Futurama